Capesius ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Capesius (1889–1981), siebenbürgischer Schriftsteller und Sprachwissenschaftler
 Josef Franz Capesius (1853–1918), siebenbürgischer Philosoph und Pädagoge
 Roswith Capesius (1929–1984), siebenbürgische Schriftstellerin 
 Victor Capesius (1907–1985), deutscher KZ-Apotheker und Nationalsozialist
 Viktor Capesius (1867–1953), österreichischer Jurist